Ралли Польши () — третье по старшинству ралли в мире (после  и Ралли Монте-Карло). Первое соревнование стартовало в 1921 году.

В 1973 году Ралли Польши был одним из 13 этапов первого чемпионата мира по ралли.

С 2005 года гонка проходит на гравийных дорогах вокруг Мазурских озёр. Ралли Польши периодически являлось частью календаря чемпионата Европы по ралли. В календарь чемпионата мира оно вернулось на один год в сезоне 2009. И затем после перерыва в 2014—2017 годах. Больше всех побед (4) на ралли Польши одержал Собеслав Засада, а в рамках чемпионата мира - Себастьен Ожье (2).

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на ewrc-results.com

Ралли
Автоспорт в Польше